Anna Karlsson och liknande namn kan syfta på:
 Anna Karlsohn (1852–1935), svensk operasångare
 Anna Wahlgren (född 1942), svensk författare och samhällsdebattör, hette Karlsson som barn
 Anna Carlson (född 1950), svensk skådespelare
 Anna Karlsson (född 1966), ena halvan av författarduon och syskonen Anna och Andreas Karlsson  
 Anna Carlsson (född 1971), svensk skådespelare
 Anna Karlsson (kanotist) (född 1975), flerfaldig svensk VM-medaljör
 Anna Carlsson-Dahlberg (född 1990), svensk fotbollsspelare
 Anna Karlsson (diskuskastare)